Sodi ist der Familienname folgender Personen:

 Ariadna Thalia Sodi Miranda (* 1971), bekannt als Thalía, mexikanische Schauspielerin und Pop-Sängerin
 Camila Sodi (* 1986), mexikanische Sängerin und Model
 Manlio Sodi SDB (* 1944), italienischer Liturgiewissenschaftler und seit 2009 Präsident der Päpstlichen Akademie für Theologie

SODI steht als Abkürzung für:
 Solidaritätsdienst International